Eliaschberg ist der Familienname folgender Personen:

 Gerassim Matwejewitsch Eliaschberg (1930–2021), russischer theoretischer Physiker
 Jakow Matwejewitsch Eliaschberg (* 1946), russischer Mathematiker